Beskid steht für Gebirgszüge in Polen/Slowakei:
 Beskid (Orawicko-Witowskie Wierchy)
 Beskid (Westtatra)
 Beskid Niski
 Beskid Makowski

Beskid bezeichnet außerdem:
 Beskid (Ukraine), Ort in der Ukraine
 Beskid (Wilkesland), Hügelgruppe in Antarktika

Siehe auch:
 Beskiden